Støre ist der Familienname folgender Personen:
 Heidi Støre (* 1963), norwegische Fußballspielerin
 Jonas Gahr Støre (* 1960), norwegischer Politiker

Siehe auch:
 Store, Begriffsklärung